Biggar bezeichnet:

Orte:
 Biggar (Cumbria), England
 Biggar (Saskatchewan), Kanada
 Biggar (South Lanarkshire), Schottland

Personen:
 Alastair Biggar (1946–2016), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Dan Biggar (* 1989), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Mike Biggar (* 1949), schottischer Rugby-Union-Spieler